Bil eller BIL kan syfta på:

 Bil – en typ av motorfordon
 bil. – förkortning av "bilaga", se Lista över förkortningar
 Bil (mytologi) – mytologisk dvärgkvinna
 BIL – IATA-kod för en flygplats i Billings i Montana, USA, se Billings Logan International Airport

Se även
 Bilen – flera
 Bilar – flera